Ште́йнманн (нем. Steinmann) — фамилия немецкого и еврейского происхождения.

Известные носители:
 Штейнманн, Вильгельм (1912—1966) — немецкий летчик ас Второй мировой войны.
 Штейнманн, Густав (1856—1929) — немецкий геолог и палеонтолог.
 Штейнманн, Иоганн (род. 1819) — филолог, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Штейнманн, Клаус-Юрген (род. 1941) — мемецкий актёр театра и кино.
 Штейнманн, Юрий Михайлович (1901—1974) — советский геолог, петрограф, заслуженный деятель науки РСФСР.

См. также 
 Штейнман
 Стайнман

Примечания